Ла-Серна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес.

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии